Джон Чамплин Гарднер (21 июля 1933, Батавия (Нью-Йорк) — 14 сентября 1982, вблизи Саскуэханны, Пенсильвания) — американский писатель. Наиболее известен своим романом «Грендель» — пересказом мифа о Беовульфе.

Биография 
Джон Гарднер родился в семье проповедника и учительницы английского языка. С детства он проявлял интерес к литературе и музыке.

В 1951 году Гарднер поступил в частный университет Депо, в программе которого большое внимание уделялось искусству и музыке. Начав обучение как студент-химик, он вскоре переключился на изучение литературы. В 1953 году, женившись, он перешёл из университета Депо в университет Вашингтона в Сент-Луисе, который закончил два года спустя. В 1956 году он получил степень магистра искусств, а в 1958 году — третью степень в Университете Айовы. После этого он преподавал средневековую литературу и основы литературного творчества в ряде колледжей. В 1961 году он опубликовал в соавторстве учебник «Формы художественной литературы» (). В 60-е годы он опубликовал также ряд литературоведческих статей.

В дальнейшем Гарднер продолжал публиковать литературоведческие монографии. В 1974 году вышла его работа, посвящённая Уэйкфилдскому циклу мистерий (), а в 1977 году — о поэзии Чосера (). Особый интерес Гарднера вызывал эпос «Беовульф», по которому он провёл ряд семинаров в разных университетах.

В середине 1970-х годов у Гарднера был диагностирован рак прямой кишки. К началу 80-х годов он с трудом мог продолжать работу. Несмотря на это, в 1980 году он вторично женился, на коллеге из университета штата Нью-Йорк Лиз Розенберг. Пара перебралась в Саскуэханну, Пенсильвания, где они продолжали работу в филиале университета. В 1982 году они расстались из-за романа между Джоном и писательницей Сьюзен Шрив. Однако за две недели до намеченной свадьбы со Шрив Гарднер погиб в автокатастрофе.

После смерти Гарднера были изданы два написанных им пособия для начинающих писателей: «Искусство литературы» () и «Как стать романистом» ().

Переводы 

В 1965 году в переводе Гарднера на современный английский язык выходит «Собрание сочинений автора Гавейна» ().

В 1971 году выходит сборник сделанных Гарднером переводов средневековых английских поэм, среди которых «Смерть Артура».

С 1974 года Гарднер занимался изучением эпоса о Гильгамеше, и в 1976 году начал стихотворный перевод этого эпоса, адаптированный для широкой публики. Эта работа была им закончена в 1982 году, незадолго до смерти.

Сборник адаптированных для детей классических произведений, «Дракон, дракон и другие сказки» (), был признан в 1975 году «New York Times» «самой выдающейся книгой года».

Художественные произведения 

Первые два романа Гарднера, «Воскрешение» () и «Гибель Агатона» (), вызвали больше критических, чем положительных отзывов. Журнал «Time» назвал второй роман, действие которого происходит в древней Спарте, скорее истерическим, чем историческим (). Перелом происходит с написанием «Гренделя» (), пересказывающего сюжет «Беовульфа» с точки зрения чудовища, чьему образу были приданы более человеческие черты. Роман «Грендель» в 1971 году признан одним из лучших литературных произведений года журналами Time и Newsweek.

Благодаря успеху «Гренделя», Гарднеру удалось издать более ранний роман «Диалоги с Солнечным» (), получивший высокие оценки и державшийся в списке бестселлеров газеты New York Times 16 недель.

Роман «Октябрьский свет» (, 1976) удостоен премии Национального общества литературных критиков.

В 1978 году вышло вызвавшее споры эссе Гарднера «О нравственной литературе» (), где он выступил против субъективистских философско-эстетических концепций в современной литературе. По мнению Гарднера, настоящее искусство морально и стремится сделать жизнь лучше, оно противостоит энтропии и хаосу, утверждая концепции добра, правды и красоты — «относительных абсолютных ценностей» (). Литература должна заниматься, утверждает Гарднер, не абстрактными построениями, а с взаимоотношениями живых людей, а современные ему писатели отодвинули человеческий характер и нравственные позиции персонажей на второй план, сосредоточившись на технике словесной игры. При этом романы самого Гарднера отличает постмодернистский, экспериментальный стиль, против которого он выступил в программном эссе.

Произведения Гарднера переведены на болгарский, венгерский, монгольский, немецкий, польский, русский, сербский, словацкий, французский, хорватский, чешский, японский языки.

Награды и звания 
Научная и литературная деятельность Джона Гарднера принесла ему ряд наград и премий:
 1972 — Национальная премия в области образования
 1973 — стипендия Фонда Денфорта
 1974 — Гугенгеймовская стипендия
 1976 — Премия Национального круга книжных критиков за роман «Октябрьский свет»

На русском языке 
 Гарднер Джон. Никелевая гора. Роман. Королевский гамбит. Повесть. Рассказы. / Пер. с англ. Послесл. Г. Злобина. - М., 1979.
 Гарднер Дж. Осенний свет. / Пер. с англ. И. Бернштейн. - М., Прогресс, 1981; М., Астрель, 2010.
 Гарднер Джон Искусство жить: Рассказы. Пер. с англ. Сост. Г. Орехановой. Предисл. Н.Анастасьева. - М.: Известия, 1984.- 256 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)
 Гарднер Дж. Жизнь и время Чосера. / Предисл. 3. Гачегиладзе. - М., 1986.
 Гарднер Дж. Крушение Агатона. Грендель: Романы/ Пер. с англ., предисл., коммеит. II. Махлаюка, С.Слободянюка., СПб., 1995.

Литература 
 Венедиктова Т. Д. В поисках человечности (о героях романов Джона Гарднера) // Проблемы американистики 3. М., 1985. С. 280-295.
 Осипова Э.Ф. Философская проблематика романов Джона Гарднера. //Традиции и взаимодействие в зарубежной литературе XIX-XX вв.. Пермь, 1986.
 Петрухина М. А. Проблема нравственности в литературе США 70-х годов. (Дж. Гарднер «О нравственной литературе») // Филологические науки. 1986. №3. С. 44-49.
 Федосенок И. В. Реализм против модернизма: Эстетические и этические взгляды Дж. Гарднера в книге «О нравственной литературе» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1984. № 6. С. 20-26.
 Борышнева Нелли Николаевна. Поэтика романов Джона Гарднера (Роль средневекового компонента в становлении романного мышления) : Дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 : Н. Новгород, 2004 173 c. РГБ ОД, 61:04-10/1030
 Allan Chavkin, ed (1990). Conversations with John Gardner. University Press of Mississippi. ISBN 0-87805-422-7.
 Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. М, 1995 (раздел Джон Гарднер "Королевский гамбит", "Грендель", "В горах самоубийств").

Примечания

Ссылки 
 John C. Gardner Appreciation Page 

Писатели США
Погибшие в мотоциклетных авариях
Авторы учебников
Преподаватели Беннингтонского колледжа
Выпускники Университета Депау
Преподаватели Университета штата Калифорния в Чико
Преподаватели Университета милосердия Детройта